En støder kan referere til flere ting:

 Slangudtryk for en mandsperson.
 Den stav (pistillen), som man benytter til at knuse indholdet med i en morter.
 Hund, der kommer for tæt på fuglevildt, så det letter (flyver op) for tidligt til, at der kan afgives skud.